Janikowo peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Janikowo, gmina mixte du powiat d'Inowrocław
 Janikowo, ville  
 Janikowo, village de la gmina de Kruszwica 

dans d'autres voïvodies
 Janikowo, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Janikowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Janikowo, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie